SWOT est un acronyme qui peut correspondre à :
 SWOT, une méthode d'analyse, en gestion administrative publique ou privée,
 SWOT, un satellite océanographique franco-américain, lancé le 16 décembre 2022.

Sigle de 4 caractères